Dunlap kan syfta på:

Geografi
 Dunlap, Indiana
 Dunlap, Iowa
 Dunlap, Kansas
 Dunlap, Tennessee

Personer
 David Dunlap
 King Dunlap
 Robert P. Dunlap